Верещаковский сельский совет () — входит в состав
Лановецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Верещаки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Верещаки 
 с. Коржковцы

Примечания